Tår kan avse:

Tår – del av fot, se Tå
Tår – ögonvätska, se Tårar
Påtår  – påfyllnad av kaffe eller annan dryck efter att första koppen är urdrucken